Sisu (vrachtwagen), een Fins vrachtwagenmerk
Sisu (begrip), een Fins begrip
AAV Sisu, een atletiekvereniging uit Almelo, Nederland